Абраньи — фамилия.

Известные носители: